Abbazia di Neresheim, o abbazia dei Santi Ulrico e Afra – abbazia di Neresheim
Abbazia dei Santi Ulrico e Afra – abbazia di Augusta